Dieser Artikel behandelt die costa-ricanische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland.

Qualifikation

Erste Runde

Zweite Runde

Dritte Runde

Costa-Ricanisches Aufgebot

Spiele Costa Ricas

Quartier der Mannschaft 
Hotel Holiday Inn in Walldorf. Trainingsplätze in Heidelberg und Sandhausen.

Vorrunde 
 Freitag, 9. Juni, 18 Uhr in München Deutschland –  Costa Rica 4:2 (2:1)

 Donnerstag, 15. Juni, 15 Uhr in Hamburg Ecuador –  Costa Rica 3:0 (1:0)

 Dienstag, 20. Juni, 16 Uhr in Hannover Costa Rica –  Polen 1:2 (1:1)

Details siehe Fußball-Weltmeisterschaft 2006/Gruppe A

Costa Rica
2006